Никола́й Пу́тов:
 Путов, Николай Васильевич (1923—2007) — советский учёный-медик, хирург и пульмонолог.
 Путов, Николай Евграфович (1890—1980) — советский учёный-кораблестроитель.